Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Federico Browne e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Fred Hemmes e Peter Wessels 6-1, 64-7, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Alexander Peya (quarti di finale)
 Federico Browne /  Rogier Wassen (Campioni)

 Fred Hemmes /  Peter Wessels (finale)
 Gianluca Bazzica /  Ivo Klec (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 2003